Jméno a příjmení Wacław Zaleski má více nositelů:

 Wacław Zaleski (básník) – polský básník, spisovatel a politik, rakouský místodržící Haliče, (1799–1849)
 Wacław Zaleski (důstojník) – polský důstojník a odbojář za 2. světové války, (1914–1993) 
 Wacław Zaleski (politik) – polský šlechtic a politik z Haliče, předlitavský ministr, (1868–1913)